Aboubacar Bangoura – calciatore guineano, nato nel 1982
 Alhassane Bangoura – calciatore guineano, nato nel 1992
 Ibrahima Bangoura – calciatore guineano, nato nel 1982
 Ibrahima Sory Bangoura – calciatore guineano, nato nel 1987
 Ismaël Bangoura – calciatore guineano, nato nel 1985
 Ousmane Bangoura – calciatore guineano, nato nel 1979
 Sambégou Bangoura – calciatore guineano, nato nel 1982